Kroenig ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Kroenig (* 1979), US-amerikanisches Fotomodell
 Georg Kroenig (1856–1911), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Krönig (Begriffsklärung)
 Kronig